Файрхол () — река в северо-западной части штата Вайоминг, является одним из двух основных притоков реки Мадисон. Она течёт на север примерно 34 км от источника в озере Мадисон по континентальному водоразделу, чтобы присоединиться к реке Гиббон ​​в Йеллоустонском национальном парке.

Река Файрхол протекает через , там находится несколько значительных гейзеров, в том числе .

На реке несколько водопадов и даже каскадов водопадов ().

Следствием протекания реки по геотермальной области является повышение температуры воды в ней, температура достигает 30 °C и это на 5—10 градусов выше, чем в истоке реки.

Так как в реку попадают растворённые минералы из геотермальных источников, в ней некоторые химические вещества содержатся в количествах гораздо больше допустимого (в частности высок уровень бора и мышьяка). Несмотря на это, в реке живёт и нерестится рыба.

Бассейн Миссури
Реки Вайоминга
Реки Йеллоустонского национального парка
География округа Титон (Вайоминг)